Gudivada, città indiana nel distretto di Krishna
Gudivada, città indiana nel distretto di Visakhapatnam